Wittig steht für:

 Wittig (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Wittig (Instrumentenbauer), Berliner Instrumentenbauerfamilie
 Wittig (Fluss), Nebenfluss der Lausitzer Neiße in Tschechien und Polen
 Ober Wittig, Ortsteil von Chrastava in Tschechien, siehe Horní Vítkov
 Nieder Wittig, Ortsteil von Chrastava in Tschechien, siehe Dolní Vítkov
 Wittigstein, deutsche Bezeichnung der Burg Vítkův hrádek im Okres Český Krumlov in Tschechien
 Fischer & Wittig, 1862 in Leipzig gegründete Druckerei mit Buch- und Ansichtskarten-Verlag
 Wittig-Reaktion, chemische Reaktion

Siehe auch:
 Wittich